Ли́дия Юсу́пова:
 Юсупова, Лида (Лидия Марковна; род. 1963) — русская поэтесса, прозаик.
 Юсупова, Лидия Мухтаровна (род. 1961) — российская правозащитница, адвокат.